Jonas Brothers Fall 2005 Promo Tour (Jonas Brothers есенно промо турне 2005) е първото турне на Jonas Brothers, проведено през 2005 като реклама на първия им албум, It's About Time. Започва на 5 ноември 2005 и завършва на 17 декември 2005. Турнето освен това става част от  The Cheetah-licious Christmas Tour, когато братята взимат участие в него и откриват общо 10 концерта за The Cheetah Girls и Aly&AJ.

Дати

Вижте също 
 Jonas Brothers (албум)
 Кевин Джонас
 Джо Джонас
 Ник Джонас

Външни препратки 
  Официален сайт
 
 Джонас Брадърс в MySpace
 Джонас Брадърс във Facebook

Музикални турнета от 2005 година
Турнета на Джонас Брадърс